Bulka steht für:

 ein historisches Kartenspiel, siehe Trappola
 Bulka (Backware), eine Backware

Bulka oder Bułka ist der Familienname folgender Personen:

 Ehrenfried Bulka (19262012), deutscher Chemiker 
 Marcin Bułka (* 1999), polnischer Fußballspieler